Ханбиев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Ханбиев, Магомед Ильманович (1962) — российский политический и государственный деятель; депутат парламента Чеченской Республики.
 Ханбиев, Умар Ильманович (1955—2014) — чеченский врач, главный хирург Чечни.